

Квалификации

Резултати

Класиране

Забележка 
България се класира за финалната фаза без да играе бараж, тъй като при тогавашния формат на квалификациите от всички отбори, класирали се на второ място бараж играят само тези с най-лоши показатели, в случая Нидерландия и Република Ирландия

Финална фаза

Група B

Резултати 

|
|align="center" style="background:#BFD7FF;" width="100%"|
|

|-
|align="center"|
Мъжки национален отбор •
Младежки национален отбор •
Женски национален отбор

|-
!colspan="3" style="background:#BFD7FF; text-align:center;"|Участие на Световни първенства по футбол
|-
|colspan="3" style="padding:0 4% 0 4%; text-align:left;"|
1930 •
1934 •
1938 •
1950 •
1954 •
1958 •
1962 •
1966 •
1970 •
1974 •
1978 •
1982 •
1986 •
1990 
1994 •
1998 •
2002 •
2006 •
2010 •
2014
|-
!colspan="3" style="background:#BFD7FF; text-align:center;"|Участие на Европейски първенства по футбол
|-
|colspan="3" style="padding:0 4% 0 4%; text-align:left;"|
1960 •
1964 •
1968 •
1972 •
1976 •
1980 •
1984 •
1988 •
1992 •
1996 •
2000 •
2004 •
2008 •
2012
|-
!colspan="3" style="background:#BFD7FF; text-align:center;"|Участие на Летни олимпийски игри (футболен турнир)
|-
|colspan="3" style="padding:0 4% 0 4%; text-align:left;"|
1924 •
1952 •
1956 •
1962 •
1968
|-
!colspan="3" style="background:#BFD7FF; text-align:center;"|Участие на Балканската национална купа
|-
|colspan="3" style="padding:0 4% 0 4%; text-align:left;"|
1929/31 •
1931 •
1932 •
1933 •
1934/35 •
1935 •
1936 •
1946 •
1947 •
1948 •
1973/76 •
1977/80
1996